Темаскал има више значења:

 Темаскал (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Темаскал (Заказонапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Темаскал, Ла Соледад (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Темаскал (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Темаскал (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику